Домангарт — имя двух правителей Дал Риады:

 Домангарт I (Домангарт мак Фергуса) — король с 501 по 507 год.
 Домангарт II (Домангарт мак Домнайлл) — правил с 660 по 673 год.